Примера Фраксион де Креспо има више значења:

 Примера Фраксион де Креспо, Ел Молино (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Примера Фраксион де Креспо, Ел Танке (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику